Harbor Heights ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Harbor Heights (Florida)
 Harbor Heights (Tennessee)
 Harbor Heights (Washington)
 Harbor Heights (Mamaroneck), Wohngebiet von Mamaroneck, Westchester County, New York